Seznam naselij v Sloveniji, imena na R.

Seznam

Viri
 

R